Mirco Bertolina (ur. 11 maja 1991 w Sondalo) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu CS CARABINIERI.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 13 grudnia 2008 roku, podczas zawodów Pucharu Alpejskiego w San Cassiano/ Alta Badia, gdzie zajął 110. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 19 grudnia 2015 roku w Toblach, gdzie uplasował się na 68. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 7 stycznia 2018 roku w podczas ostatniego etapu Tour de Ski plasując się na 18. miejscu na dystansie 9 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców U-23

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bertolina nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991